Sant Sadurní d'Anoia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Sadurní d'Anoia (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Sadurní d'Anoia (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar